Адзума — многозначное слово.

Персоналии:
 Адзума, Киёхико (род. 1968) — японский мангака.
  (1912—2006) — японский военнослужащий, признавшийся, что в период Второй мировой войны участвовал в совершении военных преступлений.
 Адзума, Такаси (1949—2021) — японский спортсмен и тренер кёкусинкай и дзюдо.
 Адзума, Тиёносукэ (1926—2000, настоящее имя Такаюки Вакавада) — японский кино- и телеактёр и хореограф.

Технические объекты:
 «Адзума» — японский броненосный крейсер.

Географические объекты:
 Адзума — вулкан на острове Хонсю в Японии.

Другое:
 Адзума-гуми — преступная группировка в японской мафии якудза, базирующаяся в префектуре Осака.